Sibaruang (Siabu), een plaats in Indonesië
Sibaruang (Lumban Julu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing